

Жінки 
 Крентовська Ольга Петрівна — заслужений працівник соціальної сфери України.

Чоловіки 
 Анджей Крентовський (* 1950) — польський дипломат. В. о. консула Республіки Польща у Львові (1991).

Примітки